Pitbull kan syfta på:

Amerikansk pitbullterrier – en hundras från USA
Pitbull (artist) (1981–), en amerikansk rappare, sångare, låtskrivare och producent